Stephen Obayan Sunday, mais conhecido como Sunny (Lagos, 17 de setembro de 1988), é um futebolista nigeriano naturalizado espanhol que atua como volante. Atualmente, joga pelo Valencia.

Títulos

Valencia

 Copa do Rei: 2007-08

Naturais de Lagos (Nigéria)
Cidadãos naturalizados da Espanha
Futebolistas da Nigéria
Futebolistas da Espanha
Futebolistas do Club Polideportivo Ejido
Futebolistas do Valencia Club de Fútbol
Futebolistas do Club Atlético Osasuna
Futebolistas do Real Betis Balompié
Futebolistas do Club Deportivo Numancia de Soria
Futebolistas do Bnei Sakhnin
Futebolistas do PFK CSKA Sofia
Futebolistas do Alanyaspor
Futebolistas do Real Salt Lake
Futebolistas do Pafos FC
Jogadores da Seleção Nigeriana de Futebol